Aku Aku ou Aku-Aku peut désigner :

 Aku Aku ou Akuaku, une ancienne localité sur l'Île du Nord en Nouvelle-Zélande ;
 Aku-Aku ou Aku Aku, le nom d'esprits gardiens dans les mythes des Rapanui de l'Île de Pâques ;
 Aku-Aku, un film norvégien réalisé par Thor Heyerdahl en 1960 à partir de son livre Aku-Aku, le secret de l'Île de Pâques ;
 Aku Aku, un personnage de la série de jeux vidéo Crash Bandicoot.

Voir aussi 
 Aku-Aku, le secret de l'Île de Pâques, un livre de l'anthropologue norvégien Thor Heyerdahl paru en 1958